CNR puede referirse a:

 Centro Nacional de Registros.
 Centro Nacional de Rehabilitación.
 Consiglio Nazionale delle Ricerche, Consejo Nacional de Investigación italiano.
 Communication and Networking Riser, una ranura de expansión para placas madre.
 Click-N-Run (en español clic y correr).

Siglas